Магомед Мустафаев (род. , Аймаки, Гергебильский район, Дагестанская АССР, СССР) — российский боец смешанных единоборств. Выступает в UFC.

Статистика в ММА 

|Поражение
|align=center|14-3
|Брэд Ридделл
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Фелдер vs. Хукер
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Окленд, Новая Зеландия
|-
|Победа
|align=center|14-2
|Рафаэль Физиев
|ТКО (Удар ногой с разворота и добивание)
|UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik
|
|align=center|1
|align=center|1:26
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center| 13-2
|Кевин Ли
|Сабмишном (удушение сзади)
|UFC Fight Night 99 Mousasi vs. Hall 2
|
|align=center|2
|align=center|4:31
|Белфаст, Великобритания
|
|-
|Победа
|align=center| 13-1
|Джо Проктор
|Техническим нокаутом (удары коленями и руками)
|UFC 194
|
|align=center|1
|align=center|1:54
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 12-1
|Петр Хиллман
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne
|
|align=center| 2
|align=center| 3:24
|Берлин, Германия
|
|-
|Победа
|align=center| 11-1
|Абубакар Нурмагомедов
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|Sochi Star Club — Sochi Star Tournament 1
|
|align=center| 1
|align=center| 4:11
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 10-1
|Амирхан Абаев
|Нокаутом (бросок)
|Sochi Star Club — Sochi Star Tournament 1
|
|align=center| 1
|align=center| 1:38
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 9-1
|Андрей Кошкин
|Сабмишном (замок лодыжки)
|M-1 Challenge 46
|
|align=center| 2
|align=center| 0:39
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 8-1
|Лом-Али Нальгиев
|Сабмишном (удушение) 
|Legion Fight 18
|
|align=center| 2
|align=center| 2:45
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 7-1
|Гусейн Омаров
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|Legion Fight 17
|
|align=center| 2
|align=center| 1:39
|Владикавказ, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 6-1
|Ислам Бегидов
|Техническим нокаутом (удары)
|Legion Fight 15
|
|align=center| 1
|align=center| 1:55
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 5-1
|Артем Егоров
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Legion Fight 15
|
|align=center| 1
|align=center| 1:55
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 4-1
|Вадим Огар
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Legion Fight 12
|
|align=center| 1
|align=center| 1:15
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 3-1
|Дмитрий Коробейников
|Техническим нокаутом (удары) 
|Legion Fight 12
|
|align=center| 1
|align=center| 2:40
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 2-1
|Шахил Оскаров
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|Legion Fight 10
|
|align=center| 2
|align=center| 2:20
|Сочи, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center| 1-1
|Арсен Убайдуллаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|Legion Fight 9
|
|align=center| 2
|align=center| 3:20
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
|Mарат Меджидов
|Техническим нокаутом (удары)
|Legion Fight 7
|
|align=center| 1
|align=center| 4:55
|Сочи, Россия
|

Ссылки 
 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Панкратион